Стэйли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стэйли, Дон (род. 1970) — американская профессиональная баскетболистка и тренер.
 Стэйли, Лейн (1967—2002) — вокалист и один из основателей американской рок-группы Alice in Chains. См. также 
 Стейли, Уолтер (1932—2010) — американский спортсмен-конник.